Новогригорьевский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Новогригорьевский сельсовет Иловлинского района

Оренбургская область 

 Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Днепропетровская область 

 Новогригорьевский сельский совет Межевского района

Донецкая область 

 Новогригорьевский сельский совет Бахмутского района

Кировоградская область 

 Новогригорьевский сельский совет Маловисковского района

Николаевская область 

 Новогригорьевский сельский совет Арбузинского района
 Новогригорьевский сельский совет Вознесенского района

Херсонская область 

 Новогригорьевский сельский совет Генического района

Крым

Автономная Республика Крым, Украина 

 Новогригорьевский сельский совет Нижнегорского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Новогригорьевское сельское поселение)